Erdélyi Péter (1946–2006) magyar muzeológus, tanár
 Erdélyi Péter (1960) magyar tornász, edző
 Erdélyi Péter (1969) magyar zeneszerző
 Erdélyi Péter (1988) magyar jégkorongozó
 Erdélyi Péter (?) magyar újságíró